Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina  - Od Velikih seoba do 18. stoljeća prva je knjiga o povijesti i kulturi Hrvata kroz 1000 godine hrvatskoga autora i povjesničara Josipa Horvata. Knjiga opisuje povijest Hrvata od Velikih seoba naroda u 6. i 7. stoljeću sve do 18. stoljeća nakon čega započinje druga knjiga. Knjiga ima 400 stranica i tvrde korice te brojne fotografije i ilustracije. Izdavač knjige je Knjigotisak d.o.o iz Splita, a knjiga je tiskana 2009. godine, iako je napisan i prvi puta izdana mnogo prije. Knjiga ima mnogobrojne pouzdane izvore, mnogo teksta, pjesme, kao i kratke priče, sve što se nadovezuje na povijest Hrvata. Knjiga se može kupiti u knjižarama ili starinarnicama u cijeloj Hrvatskoj.

Opis
Knjiga ima 400 stranica, same su stranice hrapave i tanke što olakšava listanje i čitanje knjige. Korice knjige su sive, glatke i tvrde, na vrhu korice nalazi se naslov knjige napisan zlatnom bojom, a ispod njega nalazi se podnaslov napisan svjetlijom nijansom. Ispod naslova i podnaslova nalazi se spomenik Povijest Hrvata najpoznatijeg i najzaslužnijeg hrvatskog kipara Ivana Meštrovića. Ispod spomenika nalazi se ime autora ove knjige napisano velikim tiskanim slovima iste nijanse kao i podnaslov knjige.

Knjiga obiluje tekstom, fotografijama i ilustracijama koji dočaravaju Hrvatsku povijest i umjetnost. Sve su stranice prikladno obrojčene, a iznad njih nalazi se naslov knjige i ime autora. Izvorno izdanje knjige napravljeno je 1939. godine te se njegov pogovor nalazi u novom izdanju knjige. Knjiga sadrži i dugačak i detaljan uvod koji opisuje o čemu će knjiga govoriti kako bi se čitatelj lakše snašao i bolje razumio povijest Hrvata.  Na kraju knjige nalazi se bilješka o autoru, te naposljetku sadržaj knjige, knjiga se odlikuje velikom kvalitetom.

Rad na knjizi
Autor knjige je hrvatski novinar i povjesničar Josip Horvat, a knjiga je izvorno izdana 1939. godine. Nakladnik knjige je Knjigotisak d.o.o. iz Splita, a knjiga je tiskana za nakladnika Marjana Šarea. Knjiga spada pod biblioteku Hrvatska  - Kulturna politika.

Literatura
 Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina  - Od Velikih seoba do 18. stoljeća, Split, 2009;

Izvori
 Horvat Josip: Kultura Hrvata kroz 1000 godina - Antikvarijat Biblos 
 Povijest i kultura Hrvata kroz 1000 godina I-II (pretisak iz 1939/41)
 Horvat, Josip: Kultura Hrvata kroz 1000 godina
 POVIJEST I KULTURA HRVATA KROZ 1000 GODINA (I. i II. svezak)

Knjige
Povijest